Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие первое место в хит-параде Tracklisten в 2011 году. По состоянию на август, десять альбомов возглавляли датский чарт. Наибольшего успеха достигли альбомы двух певиц: 21 англичанки Адель и Philharmonics датчанки Агнес Обель; каждый из них провёл на вершине по семь недель.

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Архив хит-парада

2011
2011
Дания
Дания